Cormeilles pode se referir a:
 Cormeilles (Eure)
 Cormeilles (Oise)

Desambiguações de topônimos